Lorenzmühle bezeichnet:
 Lorenzmühle (Dahnen), ehemalige Mühle in Dahnen, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Lorenzmühle (Iphofen), Ortsteil von Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Vogtsmühle (Iphofen)
 Lorenzmühle (Reichenthal), ehemalige Mühle in Reichenthal, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Lorenzmühle (Bärenfels), ehemalige Mühle in Bärenfels, Altenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Siehe auch:
 Lorenz Müller